Svjetska liga u vaterpolu 2013. 12. je izdanje ovog natjecanja. Branitelj naslova je Hrvatska. Završni turnir se igra od 11. do 16. lipnja 2013. u Čeljabinsku u Rusiji. U natjecanje su se vratili Srbija i Crna Gora nakon jedne i Mađarska nakon četiri godine stanke. Hrvatska i Srbija krenule su u kvalifikacije nakon ostavke izbornika s OI 2012. Srbija je bez ijednog poraza došla do svog petog naslova u povijesti.

 sastav Srbije: Branislav Mitrović, Aleksa Šaponjić, Živko Gocić, Vanja Udovičić, Nemanja Ubović, Slobodan Nikić, Milan Aleksić, Nikola Rađen, Filip Filipović, Dušan Mandić, Stefan Mitrović i Gojko Pijetlović; izbornik Dejan Savić

Kvalifikacije

Amerike 

Kvalifikacijski turnir održan je u Los Alamitosu (SAD) od 24. do 27. svibnja 2013. Prve dvije momčadi idu na glavni turnir. 

 
 
 

 Kanada - Brazil 1:11
 Kanada - SAD 0:24
 Brazil - SAD 9:9, 4:3 (pet.)
 Kanada - Brazil 2:11
 Kanada - SAD 3:22
 Brazil - SAD 7:13

Azija/Oceanija 

Kvalifikacijski turnir održan je u Aucklandu (Novi Zeland) od 9. do 14. svibnja 2013. u novozelandskom Aucklandu. Prve dvije momčadi idu na glavni turnir.

 
 
 

 Japan - Kina 5:7
 Novi Zeland - Japan 12:17
 Novi Zeland - Kina 6:15
 Japan - Kina 5:6
 Novi Zeland - Japan 6:16
 Novi Zeland - Kina 7:14

Europa 

Samo prvoplasirana momčad iz svake kvalifikacijske skupine ide na glavni turnir. U skupini B trebala je biti i Makedonija koja je odustala od natjecanja.

SKUPINA A

 
 
 
 

 Hrvatska - Crna Gora 10:13
 Grčka - Turska 22:2
 Turska - Hrvatska 3:17
 Crna Gora - Grčka 11:9
 Grčka - Hrvatska 7:9
 Turska - Crna Gora 4:14
 Turska - Grčka 4:15
 Crna Gora - Hrvatska 6:5
 Hrvatska - Turska 20:1
 Grčka - Crna Gora 8:9
 Hrvatska - Grčka 5:4
 Crna Gora - Turska 16:8

SKUPINA B

 
 
 

 Njemačka - Srbija 10:12
 Srbija - Španjolska 10:8
 Njemačka - Španjolska 9:9, 3:4 (pet.)
 Srbija - Njemačka 13:4
 Španjolska - Srbija 6:8
 Španjolska - Njemačka 11:6

SKUPINA C

 
 
 
 

 Italija - Rusija 13:6
 Rumunjska - Mađarska 9:12
 Rusija - Rumunjska 10:10, 3:4 (pet.)
 Mađarska - Italija 6:5
 Italija - Rumunjska 11:5
 Rusija - Mađarska 7:10
 Mađarska - Rumunjska 9:8
 Rusija - Italija 8:8, 4:2 (pet.)
 Rumunjska - Rusija 12:8
 Italija - Mađarska 7:8
 Mađarska - Rusija 8:6
 Rumunjska - Italija 9:13

Završni turnir

Skupina A

Skupina B

Izbacivanje 

 

2013
 2013